Tolo bezeichnet:

 Tolo, Ortschaft in der Präfektur Argolis, Griechenland
 Tolo (Guinea), Stadt in der Präfektur Mamou, Guinea
 Tolo TV, afghanischer Fernsehsender
 Tolo, ein historisches Reich auf Sulawesi, siehe Tallo (Reich)

Tolo ist der Familienname folgender Personen:
 Marilù Tolo (* 1944), italienische Schauspielerin
 Nouhou Tolo (* 1997), kamerunischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Golf von Tolo, Bucht der Bandasee im Osten der indonesischen Insel Sulawesi